Maisoncelles (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Maisoncelles (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary